Velvet může být:

 Velvet (pivo) – české pivo
 Velvet (zpěvačka) – švédská zpěvačka
 Velvet (EP) – EP skupiny Toadies
 Velvet (seriál) – španělský televizní seriál

 Součást názvu
 Velvet Revolver – hudební skupina
 The Velvet Underground – hudební skupina
 Velvet Sky – americká wrestlerka
 International Velvet – americká modelka a herečka
 Black Velvet – píseň zpěvačky Alannah Myles